

Geografia

Austria 
 Großlobming – ex comune ora frazione di Lobmingtal, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Kleinlobming – ex comune ora frazione di Lobmingtal, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Lobming – frazione di Sankt Stefan ob Leoben, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Lobming – ex comune ora frazione di Voitsberg, città nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Lobmingtal – comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Mitterlobming – frazione di Lobmingtal, comune nel distretto di Murtal (Stiria)